Night In the Ruts – szósty album studyjny zespołu Aerosmith. Wydany w listopadzie 1979 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Aerosmith
Albumy muzyczne wydane w roku 1982